Oufkir ist der Familienname folgender Personen:

 Malika Oufkir (* 1953), marokkanische Autorin, Tochter von Mohammed Oufkir 
 Mohamed Aït Oufkir (* 1962), marokkanischer Radrennfahrer
 Mohammed Oufkir (1920–1972), marokkanischer Politiker